Захарія Йосип Андрійович (1923—2021) — український науковець; кандидат технічних наук.
 Захарія Катерина Андріївна (1926—2012) — український лікар; доктор медичних наук.
 Матей Захарія — румунсько-канадський інформатик.
 Захарія Микола Федорович (1910—1989) — український науковець-спектроскопіст; кандидат хімічних наук.
 Захарія Михайло Іванович (* 1987) — музикант-цимбаліст, лауреат обласної премії ім. В. Стефаника, Почесний громадянин міста Долина.
 Захарія Олександр Миколайович (1947—2018) — український науковець; кандидат хімічних наук.

Див. також 
 Захарій